Wübbena ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wübbena-Mecima (1920–2002), deutscher Politiker (CDU)
 Leonard Wübbena (* 1946), deutscher Druckgrafiker und Bildhauer